Österavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Österavan, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 
Österavan, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (59,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn